Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 66 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 25 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 27 стран.

Олимпийским чемпионом 2016 года в данной дисциплине являлся итальянец Фабио Базиле и не защищал титул на Олимпиаде в Токио. От сборной Италии выступал Мануэль Ломбардо, который достиг матча за бронзу, но уступил серебряному призёру Олимпиады-2016 корейцу Ан Ба Улу.

Золотую медаль выиграл Хифуми Абэ из Японии, победивший в финальном поединке грузинского спортсмена Важу Маргвелашвили. Помимо корейца Ан Ба Уля, бронзу завоевал также бразилец Даниел Карнин, победивший в бронзовом поединке Баруха Шмаилова из Израиля.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только один дзюдоист.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одного дзюдоиста. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Дополнительные квоты получили три дзюдоиста из Африки: Стивен Мунганду из Замбии, Кевин Лофорте из Мозамбика и Исмаэль Альхассане из Нигера; двое из Северной Америки: перуанец Хуан Постигос и коста-риканец Ян Санчо Чинчила; по одному из Азии — Айью Элидрисси (Катар), Океании — Нейтан Катц, а также по приглашению — Индрит Куллхадж (Албания).

Посев спортсменов 
Дзюдоисты получили номера посева согласно рейтингу Международной федерации дзюдо.

<ol start="1">
 
 
 
 

<ol start="5">

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания